Кубок Лиги 1989 года — хоккейное соревнование в СССР, проведённое под эгидой Федерации хоккея с 24 марта по 16 мая 1989 года. Турнир был организован как замена матчей «плей-офф» чемпионата СССР, в которых определялись обладатели медалей в прошлом сезоне. Победитель турнира — московские «Крылья Советов» — были награждены кубком, вручавшимся победителям Кубка СССР в 1951—1961 годах. Таким образом «Крылышки» стали первым — 1951 и последним — 1989 обладателем данной чаши.

Турнир состоял из нескольких этапов. В первом участвовали команды, занявшие места с 5-е по 10-е в чемпионате СССР 1988/1989 года. Затем, состоялись серии игр 1/4 финала, где в борьбу вступили 3-й и 4-й призёры чемпионата — столичные «Крылья Советов» и «Динамо». В полуфинале, после окончания чемпионата мира и Европы 1989 года, приняли участие чемпион и вице-чемпион ЦСКА и «Химик». Лучшим бомбардиром кубка стал Дмитрий Христич («Сокол») с 10 шайбами.

Финалисты Кубка получали (вместе с командами занявшими 1-6 места в чемпионате) право сыграть в Суперсерии с клубами НХЛ. Так как «Крылья Советов» и «Динамо» уже получили это право, вместо финалистов право участия в Суперсерии перешло 7 и 8 командам чемпионата.

Первый этап

Матчи первого этапа

1/4 финала

1/2 финала

Финал

Примечания

Литература 
 Жидков В., Серебренников А., Тетерин П. Отечественный хоккей. Кубки, кубки, кубки. — Москва: Глобал спорт консалтинг, 2008 г., ISBN 978-5-9901178-2-2

Соревнования по хоккею с шайбой в СССР
1989 год в хоккее